Ponte della Ghisolfa – ponte di Milano
 Circolo anarchico Ponte della Ghisolfa – circolo anarchico di Milano
 Il Ponte della Ghisolfa – libro di Giovanni Testori